Muddy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Muddy (Illinois)
Muddy (Montana)